BN se može odnositi na:
 Peptid oslobađanja gastrina
 Bor nitrid
 Benzil grupa, funkcionalna grupa ('Bn') u organskoj hemiji
 Benzil, diketon